Шу́йское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Шуйское. На территории поселения находилось 6 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Тумановское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 96,34 км²
 Расположение: северо-восточная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Новодугинским районом
 на востоке — с Гагаринским районом
 на юге — с Мещёрским сельским поселением
 на западе — с Каснянским сельским поселением
 Крупные реки: Касня.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, охотохозяйство.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Шуйское, село
 Демидово, деревня
 Савенки, деревня
 Сороколетово, деревня
 Станы, деревня
 Федяево, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году